Districtul Jefferson, sau Districtul civil Jefferson, (conform originalului Jefferson Township) se poate referi la un district, una din sub-diviziunile administrative de ordin trei din mai multe state din Statele Unite ale Americii:

Districte în Statele Unite ale Americii

Statul Arkansas (14) 

 Districtul Districtul Jefferson, Arkansas (dezambiguizare) (toate 14)

Statul Illinois (unul) 

 Districtul Jefferson, comitatul Cook, statul  -- (la Jefferson Townp, IL-CK);

Statul Indiana (28) 

 Districtul Districtul Jefferson, Indiana (dezambiguizare) (toate 28)

Statul Iowa (23) 

 Districtul Districtul Jefferson, Iowa (dezambiguizare) (toate 23)

Statul Kansas (07) 

 Districtul Districtul Jefferson, Kansas (dezambiguizare) (toate 07)

Statul Michigan (două) 

 Districtul Districtul Jefferson, Michigan (dezambiguizare) (cele două)

Statul Minnesota (unul) 

 Districtul Jefferson, comitatul Houston, statul  -- (la Jasper Townp, MN-HS);

Statul Missouri (18) 

 Districtul Districtul Jefferson, Missouri (dezambiguizare) (toate 18)

Statul Nebraska (unul) 

 Districtul Jefferson, comitatul Knox, statul  -- (la Jasper Townp, NE-KX);

Statul New Jersey (unul) 

 Districtul Jefferson, comitatul Morris, statul  -- (la Jasper Townp, NJ-MR);

Statul North Carolina -- Carolina de Nord (două) 

 Districtul Districtul Jefferson, Carolina de Nord (dezambiguizare) (cele 02)

Statul North Dakota -- Dakota de Nord (unul) 

 Districtul Jefferson, comitatul Pierce, statul  -- (la Jasper Townp, ND-PR);

Statul Ohio (24) 

 Districtul Districtul Jefferson, Ohio (dezambiguizare) (toate 24)

Statul Oklahoma (07) 

 Districtul Districtul Jefferson, Oklahoma (dezambiguizare) (toate 07)

Statul Pennsylvania (09) 

 Districtul Districtul Jefferson, Pennsylvania (dezambiguizare) (toate 09)

Statul South Dakota -- Carolina de Sud (04) 

 Districtul Districtul Jefferson, Dakota de Sud (dezambiguizare) (toate 04)

Vezi și 

 
 Jefferson (dezambiguizare)
 Comitatul Jefferson (dezambiguizare)
 Districtul Jefferson (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii